Lenzburg kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Lenzburg, stad, Aargau, 
 Lenzburg (distrikt), distrikt, Aargau

USA 

 Lenzburg (ort), Illinois, Saint Clair County, 

Robotskapade USAförgreningar